Monthelon (Marne) 
 Monthelon (Saône-et-Loire)